Musali o Musalai (Tàmil: முசலி பிரதேச சபை) és un consell divisional (anteriorment un Consell de Desenvolupament de Districte) o autoritat local de la comarca de Musali a la província del Nord de Sri Lanka, districte de Mannar, del qual ocupa la part sud. El consell és responsable de proporcionar una varietat de serveis públics locals pels diversos pobles i consells que formen part del consell divisional, serveis que inclouen carreteres, sanejament, desguassos, habitatge, biblioteques, parcs públics i instal·lacions recreatives. Compta amb 9 membres elegits mitjançant el sistema de representació proporcional de llistes obertes.

Referències 
Wikipèdia en anglès.

Geografia de Sri Lanka